Marañón, Maranhão eller Maranon kan syfta på:

Gregorio Marañón (1887–1960), en spansk vetenskapsman

Geografi

Brasilien 

 São Luís, delstatshuvudstad, Maranhão, 
 Maranhão, delstat,

Honduras 

 Marañón (vattendrag), Departamento de Olancho, 
 El Marañón, ort, Departamento de Cortés,

Peru 

 Provincia de Marañón, provins, Huánuco, 
 Marañón (flod) – en flod i Peru
 Marañón (dal) – en dal i Peru

Spanien 

 Marañón (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar